Wilkinson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wilkinson House (New York), ID-Nr. 82005070
 Wilkinson House (Pennsylvania), ID-Nr. 85002379
 Wilkinson House (Tennessee), ID-Nr. 06001095

Siehe auch:
 Wilkins House